Ab Urbe condita, najveće djelo Tita Livija
ab urbe condita (kalendar), računanje godina po rimskom kalendaru